Нюнесгамн (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Нюнесгамн — місто у Швеції, у лені Стокгольм.